Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася через розтягнення лівого зап'ястка в матчі другого кола проти Стефані Дюбуа.

Ана Іванович виграла титул, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Кім Клейстерс (2-ге коло, знялася через розтягнення лівого зап'ястка)
  Марія Шарапова (знялась)
  Надія Петрова (2-ге коло)
  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Ніколь Вайдішова (3-тє коло, знялась через тендініт правого плеча)
  Анастасія Мискіна (2-ге коло)
  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Дінара Сафіна (півфінал)
  Анна-Лена Гренефельд (2-ге коло)
  Даніела Гантухова (3-тє коло)
  Флавія Пеннетта (2-ге коло)
  Ана Іванович (переможниця)
  Катарина Среботнік (чвертьфінал)
  Марія Кириленко (2-ге коло)
  Лі На (1-ше коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draw and Qualifying Draw 

Rogers Cup 2006